Корвера-де-Торансо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия (одноимённого автономного сообщества). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 50 км². Население — 2194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии